niemieckie zdrobnienie imienia Adelajda
 Heidi – powieść Johanny Spyri
 Filmy:
 Heidi – film amerykański z 1937 roku
 Heidi – film szwajcarski z 1952 roku
 Heidi – film austriacko-zachodnioniemiecki z 1965 roku
 Heidi – film amerykańsko-zachodnioniemiecki z 1968 roku
 Heidi – japoński serial animowany z 1974 roku
 Heidi – serial telewizyjny zachodnioniemiecko-szwajcarsko-austriacki z 1978 roku
 Heidi – amerykański miniserial telewizyjny z 1993 roku
 Heidi – film francusko-szwajcarski z 2001 roku
 Heidi – film brytyjski z 2005 roku
 Heidi – serial telewizyjny francusko-hiszpańsko-szwajcarsko-czeski z 2007 roku
 Heidi – serial animowany francusko-australijsko-niemiecki z 2015 roku
 Heidi – film niemiecko-szwajcarski z 2015 roku